La National League South 2017-2018 è stata la 14ª edizione della seconda serie della National League. Rappresenta, insiema alla National League North, il sesto livello del calcio inglese ed il secondo del sistema "non-league".

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in National League 2018-2019.
  Ammesso ai play-off.
      Retrocesso in Isthmian League Premier Division 2018-2019.
      Retrocesso in Southern Football League Premier Division 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri:
differenza reti
maggior numero di gol segnati
Note:
Havant & Waterlooville Campione della National League North 2017-2018 e promosso direttamente in National League per miglior differenza reti rispetto all'ex aequo Dartford.

Il Braintree Town è stato sanzionato con 1 punto di penalizzazione per aver utilizzato un calciatore non idoneo.

Spareggi

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017-2018